Марія Коритцева і Ралука Олару були чинними чемпіонками, але цього разу Олару вирішила не брати участі.
Коритцева грала в парі з Дарією Юрак, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Хісела Дулко і Паола Суарес.
Сара Еррані і Роберта Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Лурдес Домінгес Ліно і Аранча Парра Сантонха з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари

Сітка 

{{16TeamBracket-Compact-Tennis3
| RD1= Перше коло
| RD2=Чвертьфінали
| RD3=Півфінали
| RD4=Фінал

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= С Еррані Р Вінчі
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Alt
| RD1-team02= Ш Фічмен Ш Сунь
| RD1-score02-1=2
| RD1-score02-2=2
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= А Бріанті МЕ Камерін
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[10]
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Т Бачинскі Ю Ларссон
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3=[5]

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= І-К Бегу А Корне
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Т Бабош Е Бірнерова
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=1
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= М Кондратьєва М Мултон-Леві
| RD1-score07-1=77
| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=[3]
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= Т Малек Я Вер
| RD1-score08-1=61
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=[10]

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= А Дулгеру С Форец Гакон
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=2
| RD1-score09-3=[9]
| RD1-seed10=WC
| RD1-team10= Х Дулко П Суарес
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=[11]

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= AP de la Peña I López
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= Д Юрак М Коритцева
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ж Гусарова К Мароші
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= М Крайчек А Татіашвілі
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=1
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Л Декмеєре S Lefevre
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=1
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16=

Посилання 
 Main Draw

Samsung Abierto Mexicano Telcel, парний розряд
Abierto Mexicano Telcel 2012